Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 247 dans le monde.

 Route fédérale 247 en Allemagne
 Route 247 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 247 au Québec, Canada
 Route nationale 247 en France